Художественная школа — может означать:

 Художественная школа — учреждение, дающее дополнительное художественное образование детям школьного возраста начиная с первого класса.
 Детская художественная школа — муниципальное учреждение дополнительного образования, одна из двух детских художественных школ города Обнинска.
 Ливенская детская художественная школа — муниципальное образовательное учреждение дополнительного обучения детей.
 Художественная школа имени Т. Шевченко — первая во всей Украинской Республике художественная школа.